Regulació o norma jurídica, ordenació del comportament humà dictat per l'autoritat competent d'acord amb un criteri de valor i el seu incompliment comporta una sanció
 Regulació automàtica, branca de l'enginyeria que s'ocupa del control d'un procés en un estat determinat 
 Regulació enzimàtica, forma en què interacciona un enzim d'acord amb les concentracions de substrat, producte o altres factors presents en el seu medi d'acció
 Regulació al·lostèrica, tipus de regulació enzimàtica 
 Regulació de l'expressió gènica, conjunt de processos que afecten l'acció del gen a nivell de traducció o transcripció, regulant els productes funcionals d'un gen
 Regulació tèrmica, capacitat d'alguns éssers vius de controlar la seva temperatura interna de forma autònoma de l'exterior
 Regulació insular de les Antilles Neerlandeses, llei neerlandesa que descrivia l'autonomia dels diferents territoris insulars de les Antilles Neerlandeses vigent entre 1951 i 2010.